Классификация Карнеги учреждений высшего образования — базовая основа для классификации (группировки) колледжей и университетов США, предназначенная для дальнейших образовательных исследований и анализов, для которых часто имеет значение идентификация групп несравнимых учреждений. Классификация охватывает все аккредитованные колледжи и университеты США, вручающие дипломы, которые представлены в Интегрированной базе данных высшего образования (Integrated Postsecondary Education Data System, IPEDS) Национального центра образовательной статистики.

Классификация Карнеги была создана Фондом Карнеги по улучшению преподавания в 1973 году. Доклады с классификаций вузов были выпущены в 1973, 1976, 1987, 1994 и 2000 годах. Последний доклад, выпущенный в 2005 году, имел существенно переработанную систему классификации. Он основывался на данных 2002-2003 и 2003-2004 учебных годов.

Общее описание
Информация, использованная в данной классификации, взята в основном из IPEDS и Совета колледжей США. Классификации конкретных вузов можно посмотреть на сайте Фонда Карнеги .

Основная классификация
Количество вузов в каждой категории указано в скобках.

Докторские университеты

Докторские университеты — учреждения, вручившие как минимум 20 степеней доктора философии в 2003-04 учебном году. Эти университеты в дальнейшем классифицируются по уровню научной деятельности, измеряемому денежными расходами на науку, количеству награждённых докторов, количеству научных факультетов и другим факторам.

 исследовательские университеты () (очень высокая научная активность) (96)
 исследовательские университеты () (высокая научная активность) (103)
 докторские/исследовательские университеты () (83)

Магистерские колледжи и университеты
Магистерские колледжи и университеты — учреждения, присвоившие как минимум 50 степеней магистра в 2003-04 учебном году, но не более 20 степеней доктора философии. 

 Магистерские колледжи и университеты ()  (большой выпуск — присуждающие как минимум 200 степеней магистров) (346)
 Магистерские колледжи и университеты () (средний выпуск — присуждающие 100-199 степеней магистров) (190)
 Магистерские колледжи и университеты () (малый выпуск — присуждающие 50-99 степеней магистров) (128)

Бакалаврские колледжи
Бакалаврские колледжи — учреждения, в которых степени бакалавров вручаются как минимум 10% выпускников, и в которых присуждается не более 50 степеней магистров (для 2003-04 учебного года).

 Бакалаврские колледжи — искусств и наук () (287)
 Бакалаврские колледжи — различные области () (360)
 Бакалаврские/Профессионально-технические колледжи () (120)

Профессионально-технические колледжи
Профессионально-технические колледжи () — учреждения, присуждающие степени «младших специалистов» (русский перевод «Associate degree» пока не устоялся), либо количество выпускаемых бакалавров не превышало 10% выпускников в 2003-04 учебном году.

Степень «младшего специалиста» () предполагает двухлетнее обучение по прикладным программам в колледже. В американской системе степень «младшего специалиста» не считается степенью высшего образования, которое предполагает как минимум степень бакалавра, но тем не менее входит в Классификацию Карнеги. В России степень «младшего специалиста» близка к диплому среднего профессионального образования, обучение по которому может варьироваться от 2 до 4 лет в зависимости от специальности. В России четырехлетнее обучение по программам среднего профессионального образования предполагается для студентов, получивших неполное среднее образование, тогда как двухлетнее — для студентов с полным средним образованием, но по некоторым специальностям могут быть исключения.

 Профессионально-технические колледжи — государственные сельские малые () (142)
 Профессионально-технические колледжи — государственные сельские средние () (311)
 Профессионально-технические колледжи — государственные сельские большие () (144)
 Профессионально-технические колледжи — государственные пригородные с небольшим кампусом () (110)
 Профессионально-технические колледжи — государственные пригородные с большим кампусом () (100)
 Профессионально-технические колледжи — государственные городские с небольшим кампусом () (32)
 Профессионально-технические колледжи — государственные городские с большим кампусом () (152)
 Профессионально-технические колледжи — государственные профильные () (14)
 Профессионально-технические колледжи — частные некоммерческие () (114)
 Профессионально-технические колледжи — частные коммерческие () (531)
 Профессионально-технические колледжи — государственные двухлетние при университетах () (55)
 Профессионально-технические колледжи — государственные четырехлетние, в основном профессионально-технические () (18)
 Профессионально-технические колледжи — частные некоммерческие четырехлетние, в основном профессионально-технические () (20)
 Профессионально-технические колледжи — частные коммерческие четырехлетние, в основном профессионально-технические () (71)

Профильные учреждения
Профильные учреждения — учреждения, присуждающие степени бакалавров и магистров по одной области (профилю) или по нескольким связанным областям. Учреждения получают эту категорию, если концентрация выпускников по одной области превышает 80% от всех бакалавров и магистров. В некоторых случаях это условие ослабляется по решению годового исследования Совета колледжей, либо если аккредитация вуза была получена от органа, связанного со специальными областями.

 Теологические семинарии, библейские колледжи и другие религиозные учреждения () (314)
 Медицинские школы и медицинские центры () (57)
 Прочие здравоохранительные учреждения () (129)
 Инженерные школы () (8)
 Прочие технологические школы () (57)
 Школы бизнес-администрирования () (64)
 Школы искусств, музыки и дизайна () (106)
 Юридические школы () (32)
 Прочие специальные учреждения () (39)

Племенной колледж
Племенные колледжи являются членами Американского индейского консорциума высшего образования.

Без классификации
В США существует 26 учреждений высшего образования, не вошедших в основную классификацию.

Предбакалаврские учебные программы
Предбакалаврские учебные программы () включают как программы на степень бакалавра, так и программы на степень «младшего специалиста» (). Классификация предбакалаврских учебных программ состоит из (а) доли студентов, обучающихся искусствам и наукам к прикладным курсам по профессиональным областям (как определено в Classification of Instructional Programs  (CIP)) и (б) совпадению программ на предбакалаврском и постбакалаврском уровнях.

Искусство и наука и прикладные области
Учреждения делятся на категории по доле студентов, обучающихся искусствам и наукам, либо прикладным профессиональным областям, на базе их двухзначного CIP.

 Профессионально-технические (): присуждающие только степени «младших специалистов».
 Профессионально-технические, превалирующие (): присуждающие несколько степеней бакалавра, но в целом превалируют степени «младших специалистов».
 Искусство и наука, сфокусированные (): как минимум 80% выпускников получают специальность в искусстве и науке.
 Искусство и наука + профессия (): от 80% до 59% выпускников получают специальность в искусстве и науке.
 Сбалансированные искусство и наука/профессия (): от 41% до 59% выпускников получают специальность либо в искусстве и науке, либо в профессионально-технических областях.
 Профессия + искусство и наука (): от 80% до 59% выпускников получают специальность в профессионально-технических областях.
 Профессия, сфокусированные (): как минимум 80% выпускников получают специальность в профессионально-технических областях.

Совпадение программ
Учреждения также делятся по совпадению предбакалаврских и постбакалаврских программ (по их четырехзначному CIP)

 Нет совпадения (): ни одна программа не совпадает.
 Некоторое совпадение (): некоторые постбакалаврские программы совпадают с предбакалаврскими, но меньше чем наполовину. 
 Высокое совпадение (): Как минимум половина постбакалаврских программ совпадает с предбакалаврскими программами.

Постбакалаврские учебные программы
Постбакалаврские учебные программы () включают как программы на степень магистра, так и программы на степень доктора философии (). Классификация постбакалаврских учебных программ включает (а) учреждения, вручающие только степень магистра, либо степень магистра и степень доктора философии и (б) в какой области в основном вручаются степени магистра и доктора философии. Учреждения, которые не вручают магистерские и докторские степени, не включаются в данную классификацию.

Постбакалаврские программы высшего образования
Учреждения, которые предлагают постбакалаврские и профессиональные программы (как например юридические школы), но не присуждающие докторские степени относятся к «постбакалаврским» программам высшего образования. Эти программы классифицируются по областям, по которым присуждены магистерские степени.

 Одиночный постбакалавриат (образование) (): предлагает курсы только по образованию
 Одиночный постбакалавриат (бизнес) (): предлагает курсы только по бизнесу
 Одиночный постбакалавриат (другие области) (): предлагает курсы только в областях, отличных от образования и  бизнеса
 Комплексный постбакалавриат (): предлагает курсы в гуманитарных и социальных науках, технических и инженерных науках, медицине, и в других профессиональных областях
 Постбакалавриат с преобладанием искусства и науки (): предлагает курсы только по искусству и науке
 Постбакалавриат с искусством и наукой (преобладание в образовании) (): предлагает курсы в основном по искусству и науке с некоторыми курсами по образованию
 Постбакалавриат с искусством и наукой (преобладание в бизнесе) (): предлагает курсы в основном по искусству и науке с некоторыми курсами по бизнесу
 Постбакалавриат с искусством и наукой (преобладание в других областях) (): предлагает курсы в основном по искусству и науке с некоторыми курсами в областях, отличных от образования и бизнеса
 Профессиональный постбакалавриат (преобладание в образовании) (): предлагает курсы в основном в профессиональных областях с некоторыми курсами по образованию
 Профессиональный постбакалавриат (преобладание в бизнесе) (): предлагает курсы в основном в профессиональных областях с некоторыми курсами по бизнесу
 Профессиональный постбакалавриат (преобладание в других областях) (): предлагает курсы в основном в профессиональных областях с некоторыми курсами в областях, отличных от образования и бизнеса

Докторские учебные программы
Учреждения, присуждающие докторские степени, в том числе медицинские и ветеринарные, классифицируются по областям, по которым присуждаются степени.

 Одиночная докторантура (образование) (): присуждает докторские степени только в образовании.
 Одиночная докторантура (другие области) (): присуждает докторские степени только в одной необразовательной области.
 Комплексная докторантура, включая медицинские/ветеринарные области (): (а) присуждает докторские степени в гуманитарных, социальных, технических, инженерных и медицинских науках; (б) присуждает докторские степени в одной или многих профессиональных областях; (в) присуждает медицинские и ветеринарные докторские степени.
 Комплексная докторантура, без медицинских/ветеринарных областей (): (а) присуждает докторские степени в гуманитарных, социальных, технических, инженерных и медицинских науках; (б) присуждает докторские степени в одной или многих профессиональных областях; (в) не присуждает медицинские и ветеринарные докторские степени.
 Докторантура с преобладанием гуманитарных и социальных наук (): большая часть докторских степеней присуждается по гуманитарным и социальным наукам.
 Докторантура с преобладанием технических, инженерных и медицинских наук (): большая часть докторских степеней присуждается по техническим, инженерным и медицинским наукам.
 Докторантура с преобладанием профессиональных областей (): большая часть докторских степеней присуждается по профессиональным областям, отличных от инженерных наук.

Дипломный профиль
Дипломный профиль () учреждений определяется по (а) самой высокой присуждаемой степени; (б) отношению количества предбакалаврских студентов к постбакалаврским.  Состав студентов:

 Исключительно предбакалаврский в двухлетних учреждениях (): студентам не присуждается степень бакалавра и выше
 Исключительно предбакалаврский в четырехлетних учреждениях (): студентам присуждается только степень бакалавра
 Очень высокая доля предбакалаврских студентов (): менее 10% студентов имеют степень бакалавра и выше
 Высокая доля предбакалаврских студентов (): от 10% до 25% студентов имеют степень бакалавра и выше
 В основном предбакалаврские студенты (): от 25% до 50% студентов имеют степень бакалавра и выше
 В основном постбакалаврские студенты (): менее 50% студентов не имеют степень бакалавра и выше
 Исключительно постбакалаврские студенты (): студентам присуждается только степень выше бакалавра (магистр, доктор философии)

Предбакалаврский профиль
Предбакалаврский профиль () учреждений определяется согласно (а) доле заочных студентов (с частичной учебной занятостью) к очным студентам (с полной учебной занятостью); (б) набору студентов учреждениями; (в) доле студентов, поступающих в университеты.

Учебная занятость
Учебная занятость учреждений определяется по доле студентов с частичной учебной занятостью к количеству очных студентов (студентов, претендующих на степень бакалавра, в случае четырехлетних учреждений).

 PT2: высокая доля студентов с частичной занятостью в двухлетних учреждениях: более 60% студентов в двухлетнем учреждении — с частичной занятостью.
 Mix2: смешанная доля студентов с частичной и полной занятостью в двухлетних учреждениях: от 39% до 60% студентов в двухлетнем учреждении — с частичной занятостью.
 MFT2: средняя доля студентов с полной занятостью в двухлетних учреждениях: от 60% до 90% студентов в двухлетнем учреждении — с полной занятостью.
 FT2: высокая доля студентов с полной занятостью в двухлетних учреждениях: более 90% студентов в двухлетнем учреждении — с полной занятостью.
 PT2: высокая доля студентов с частичной занятостью в четырехлетних учреждениях: более 39% студентов в четырехлетнем (и выше) учреждении — с частичной занятостью.
 MFT4: средняя доля студентов с полной занятостью в четырехлетних учреждениях: от 60% до 80% студентов в четырехлетнем (и выше) учреждении — с полной занятостью.
 FT4: высокая доля студентов с полной занятостью в четырехлетних учреждениях: более 80% студентов в четырехлетнем (и выше) учреждении — с полной занятостью.

Отбор
Отбор () определяется оценками SAT и ACT студентов, принятых на первый курс студентов. В данную классификацию попадают только четырехлетние (и выше) учреждения.

 Инклюзивный (I): принятые студенты имеют среднюю оценку ACT-эквивалента менее 18 баллов.
 Селективный (S): принятые студенты имеют среднюю оценку ACT-эквивалента между 18 и 21 баллами.
 Высоко-селективный (MS): принятые студенты имеют среднюю оценку ACT-эквивалента более 21 баллов.

Переход студентов
Переход студентов () определяется процентом студентов, которые перешли в бакалавриат этого же учреждения; в данную классификацию попадают только четырёхлетние (и выше) учреждения. 

 Низкий переход (): менее 20% студентов переходят в бакалавриат данного учреждения.
 Высокий переход (): более 20% студентов переходят в бакалавриат данного учреждения.

Количество студентов и их локальный статус
Количество студентов и их локальный статус () классифицируют учреждения по (а) количеству студентов и (б) по проценту студентов, которые проживают в кампусах. Только учреждения высшего, профессионального и профильного образования не классифицируются по количеству студентов и их локальному статусу.

Количество студентов
Количество студентов определяется по количеству студентов с полной учебной занятостью, а точнее его эквиваленту (). FTE рассчитывается суммированием количества студентов с полной занятостью с одной третью количества студентов с частичной учебной занятостью. 2-летние учреждения классифицируются по другой шкале, чем 4-летние (и выше) колледжи.

 очень малые 2-летние учреждения (): менее 500 FTE посещают это 2-летнее учреждение.
 малые 2-летние учреждения (): от 500 до 2.000 FTE посещают это 2-летнее учреждение.
 средние 2-летние учреждения (): от 2.000 до 5.000 FTE посещают это 2-летнее учреждение.
 большие 2-летние учреждения (): от 5.000 до 10.000 FTE посещают это 2-летнее учреждение.
 очень большие 2-летние учреждения (): более 10.000 FTE посещают это 2-летнее учреждение.
 очень малые 4-летние учреждения (): менее 1.000 FTE посещают это 4-летнее учреждение.
 малые 4-летние учреждения (): от 1.000 до 3.000 FTE посещают это 4-летнее учреждение.
 средние 4-летние учреждения (): от 3.000 до 10.000 FTE посещают это 4-летнее учреждение.
 большие 4-летние учреждения (): более 10.000 FTE посещают это 4-летнее учреждение.

Локальный статус
Локальный статус () определяется по проценту студентов с полной учебной занятостью, которые проживают в кампусе. 2-летние учреждения не классифицируются по этому признаку. 

 в основном местные (): менее 25% студентов живёт в кампусе, либо менее 50% принятых студентов с полной учебной занятостью в основном местные. 
 в основном неместные (): (а) более 25% студентов живёт в кампусе, и (б) от 50% до 80% принятых студентов с полной учебной занятостью — неместные.
 большинство неместные (): (а) более 50% студентов живёт в кампусе, и (б) более 80% принятых студентов с полной учебной занятостью — неместные.

Примечания 

Системы классификации
Высшее образование в США
Академия в США